Городище — село в Нижнекамском районе Татарстана. Входит в Кармалинское сельское поселение.

Расположено на левом берегу Шешмы в 55 км к юго-западу от Нижнекамска и в 33 км к юго-востоку от Чистополя, примыкает к селу Кармалы. Через село проходит автодорога Свердловец — Кармалы — Елантово.

История 

Полеводство, молочное скотоводство, свиноводство. Известно с 1716 В дореволюционных источниках известно также под названием Студёный Ключ. До 1860-х гг. жители относились к категории государственных крестьян (бывшие приписные к Камским заводам). Занимались земледелием, разведением скота. В начале XX в. в селе функционировали водяная и 4 ветряные мельницы, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2970,3 десятин.

До 1920 г. село входило в Больше-Толкишевскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 г. в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10.08.1930 г. в Шереметьевском, с 01.02.1963 г. в Чистопольском, с 26.04.1983 г. в Новошешминском, с 03.07.1984 г. в Нижнекамском районах.

Национальный состав села: русские, татары, чуваши.

Населённые пункты Нижнекамского района